Walter Gibbons (1871-1933) – cantante britannico
 Walter Lee Gibbons (1928-2015) – giocatore di baseball statunitense
 Walter Gibbons (1954-1994) – disc jockey e produttore discografico statunitense